Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2018 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au .

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Bob et Mike Bryan ne joueront pas ensemble sur l'ocre de la capitale. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche et a déclaré forfait, annonçant au passage que son frère prendrait bien part au tournoi au côté de Sam Querrey. Ce forfait met ainsi fin à leur série de 76 participations consécutives en Grand Chelem. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que neuf tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018.

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, qui n'ont jamais dépassé le  tour à Roland Garros, frôlent la défaite d'entrée en sauvant deux balles de match face à Robert Lindstedt et Marcin Matkowski. Les deux Français parviennent par la suite à remporter le titre. Ils deviennent ainsi la troisième paire française de l'ère Open à s'imposer porte d'Auteuil après Henri Leconte et Yannick Noah en 1984 et Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin en 2014.

Lauréats 
Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut remportent leur  titre ensemble en s'imposant en finale contre les numéros 1 mondiaux à la race Oliver Marach et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  sacre respectif dans la discipline, le  en Grand Chelem après l'US Open en 2015 et Wimbledon en 2016.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Double messieurs des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Internationaux de France de tennis 2018